Osoby o tym nazwisku:
 Juliane Koepcke – peruwiańsko-niemiecka biolog
 Maria Koepcke – niemiecko-peruwiańska ornitolog

de:Köpcke